Fabrizio – nome proprio di persona italiano maschile
Fabrizio – personaggio de Il padrino
Maurizio Fabrizio – compositore e cantante italiano
Michel Fabrizio – pilota motociclistico italiano
Salvatore Fabrizio – compositore e paroliere italiano
Fabrizio – casa motociclistica attiva a Firenze dal 1971 al 1974